Дехейбарт () — королевство, занимавшее юго-западную часть Уэльса, которым правили короли из Диневурской ветви:

 Хивел ап Каделл, или Хивел Добрый 909—950 (основатель Диневурской ветви)
 Родри ап Хивел 950—953
 Эдвин ап Хивел 950—954
 Оуайн ап Хивел 950—987
 Маредид ап Оуайн 987—999
 Кинан ап Хивел (король Гвинеда) 999—1005
 Эдвин ап Эйнион 1005—1018
 Каделл ап Эйнион 1005—1018
 Лливелин ап Сейсилл (король Гвинеда) 1018—1023
 Ридерх ап Иестин (правитель Морганнуга) 1023—1033
 Маредид ап Эдвин 1033—1035
 Хивел ап Эдвин 1033—1044
 Грифид ап Лливелин 1044—1045
 Грифид ап Ридерх 1045—1055
 Грифид ап Лливелин 1055—1063
 Маредид ап Оуайн ап Эдвин 1063—1072
 Рис ап Оуайн 1072—1078
 Рис ап Теудур 1078—1093
 Грифид ап Рис 1116—1137 (правил частью королевства; большая часть территории занята норманнами)
 Анарауд ап Грифид 1137—1143
 Каделл ап Грифид 1143—1153
 Маредид ап Грифид 1153—1155
 Рис ап Грифид (Лорд Рис) 1155—1197
 Грифид ап Рис II 1197—1201
 Майлгун ап Рис (1199—1230) (часть королевства)
 Рис Григ (1216—1234) (часть королевства)
 Рис Мечилл (1234—1244) (правитель Диневура)
 Маредид ап Рис Григ (1234—1271) (правитель Дрислуина)
 Рис ап Маредид (1271—1283/1291) (правитель Дрислуина), казнён в 1292 году
 Кинан ап Маредид  (правитель Дрислуина)
 Рис Вихан ап Рис Мечилл (1244—1271) (правитель Диневура)
 Рис Виндод ап Рис Вихан (1271—1284) (правитель Диневура)
 Мадог ап Рис (1284—?) (правитель Диневура), казнён в 1292 году

Ссылки 
 Список правителей Дехейбарта на сайте castlewales.com 

Де